Fallacia:
 Fallacia — род диатомовых водорослей из семейства Sellaphoraceae
 Fallacia — род насекомых из семейства жуков-усачей